I Campionati oceaniani di triathlon del 2013 ( edizione) si sono tenuti a Wellington in Nuova Zelanda, in data 9 marzo 2013.

Tra gli uomini ha vinto l'australiano Peter Kerr, mentre la gara femminile è andata all'australiana Felicity Abram.

Nella gara valida per il titolo under 23, ha trionfato tra gli uomini il neozelandese Robert Huisman, mentre tra le donne la sudafricana Simone Ackermann.

Tra gli junior, infine, ha vinto l'australiano Jacob Birtwhistle tra gli uomini e l'australiana Mikayla Nielsen tra le donne.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2013
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2013
Campionati europei di triathlon
Campionati europei di triathlon del 2013

Campionati oceaniani di triathlon
Competizioni sportive a Wellington
Triathlon nel 2013